|}
Die Bahnstrecke Bologna–Ancona ist eine italienische Hauptbahnstrecke unter der Führung der Ferrovie dello Stato Italiane, die die Emilia-Romagna mit der Adriaküste verbindet.

Geschichte 
Die Konzession zum Betrieb der Bahnlinie wurde am 21. Mai 1856 erteilt und die Eröffnung erfolgte bis Ende 1861: der Abschnitt Bologna–Forli am 1. September 1861, der Abschnitt bis Rimini am 5. Oktober 1861 und die komplette Strecke Bologna–Ancona konnte am 17. November 1861 eingeweiht werden.

Streckenbeschreibung 
Sie beginnt in Ancona in den Marken und führt die Adriaküste entlang bis nach Rimini, dem Eintrittstor zur Emilia-Romagna. Im Abschnitt zwischen Rimini und Bologna ist das durchfahrene Gebiet flach. Die Bahnstrecke ist zweigleisig und elektrifiziert und verzeichnet einen bemerkenswerten Güter- und Passagierverkehr. Alle Zugarten verkehren auf dieser Strecke.

Sie verläuft nach der Ausfahrt von Bologna Centrale bis zur Einfahrt Cesena durchgehend schnurgerade in der Poebene am Appenninfuss Richtung Südosten. Dabei beträgt die Höchstgeschwindigkeit derzeit max. 200 km/h. Dabei werden bis Cesena Imola, Castel-Bolognese, Faenza oder auch Forli erschlossen. Nach Cesena verläuft die Bahnstrecke weiterhin – mit wenigen Bogen – geradlinig bis zur Adriaküste in Rimini. In der Küstenebene geht es dann weiter südöstlich bis Cattolica, von wo aus der Monte San Bartolo im Hinterland vergleichsweise kurvenreich und sogar mit einem Tunnel passiert wird. Ab Pesaro hält sich die Trassierung wieder unspektakulär an die flache Küstenlinie bis zum Endpunkt Ancona, wobei Falconara Marittima – mit der Einmündung der Bahnstrecke aus Rom (über Orte) – als auch Fano passiert werden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Emilia-Romagna
Bahnstrecke in den Marken